Lincke ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Lincke, deutscher Architekt
 Alexander Lincke (1815–1864), deutscher Politiker

 Dieter Lincke (1940–2016), deutscher  Grafik-Designer, Zeichner und Buchgestalter
 Erna Lincke (1899–1986), deutsche Malerin
 Felix Lincke (1840–1917), deutscher Maschinenbauingenieur
 Gertrud Lincke (1888–1976), deutsche Architektin
 Helene Lincke-Resch (1838–1914), deutsche Schriftstellerin
 Paul Lincke (1866–1946), deutscher Komponist und Theaterkapellmeister 
 Anna Müller-Lincke (1869–1935), deutsche Soubrette und Bühnen- und Filmschauspielerin

Siehe auch:

 Lincke’sches Bad (Ausflugsgaststätte in Dresden)
 Linke (Begriffsklärung)
 Linck (Begriffsklärung)